

Cinema e teatro 
 Girotondo – film di Enzo Muzii del 1985
 Girotondo (Reigen) – opera teatrale di Arthur Schnitzler
 Girotondo – spettacolo di rivista con Totò
 Girotondo – film di Tonino Abballe del 2017

Musica 
Girotondo – canzone tradizionale per bambini e gioco di gruppo
 Girotondo – brano di Fabrizio De André del 1968, dall'album Tutti morimmo a stento
 Girotondo – singolo di Francesco Baccini del 2006, dall'album Fra..gi..le
 Girotondo – album di Giusy Ferreri del 2017

Televisione 
 Girotondo – contenitore pubblicitario della TV dei ragazzi della Rai andato in onda dal 1964 al 1974

Pagine correlate 
Girotondi